Lunar Linux é uma distribuição Linux que oferece um exclusivo sistema de gerenciamento de pacotes que compila cada pacote de software, ou módulo, a partir do zero. Iniciando com uma instalação mínima, tudo que é instalado na distribuição é compilado.

O Lunar Linux possui duas versões estáveis, sendo uma baseada no Linux 2.6; e outra para o Linux 2.4, além de suporte para CPUs i686, i586, i486 e i386.

Ligações externas 
 Site oficial
 Página do Lunar no DistroWatch

Linux
Distribuições Linux dos Estados Unidos